Ле́син — русская и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Лесин, Авром (1872—1938) — американский еврейский поэт, публицист и переводчик.
 Лесин, Василий Николаевич (1943—2020) — советский график и живописец, заслуженный художник Российской Федерации.
 Лесин, Владимир Алексеевич (1904—1965) — советский футболист, защитник.
 Лесин, Евгений Эдуардович (род. 1965) — русский поэт, литературный критик и журналист.
 Лесин, Михаил Юрьевич (1958—2015) — российский государственный и политический деятель.